1. division 1985 var den 41. sæson af 1. division siden turneringens oprettelse i 1946. Turneringen blev administreret af DBU.

BK Frem, Hvidovre IF, Køge BK og B 93 rykkede direkte ned 2. division. Brøndby IF vandt deres første mesterskab.

Tabel

Målscorere

Eksterne henvisninger 
 Peders Fodboldstatistik 

Sæsoner i 1. division (fodbold)
Fodbold i 1985